Вязники — железнодорожная станция на линии Ковров — Дзержинск. Расположена в городе Вязники Владимирской области. До 2007 года носила название «Станция Вязники». Вокзал станции находится по адресу г. Вязники, ул. Привокзальная, д. 1Б.

История 

10 апреля 1863 года утверждена в должности билетного кассира О. С. Кнушевицкая — первая в России женщина служащая железной дороги. Через 10 лет её перевели с повышением на станцию Владимир.

Пассажирский вокзал построен в 1977 году, являлся станцией неприоритетного значения. Архитекторы неизвестны. Строился под предводительством Московской Железной дороги.

Затем, в 2006 году станция была закрыта для реконструкции. Право на строительство выкупила «Горьковская железная дорога», которая сообщила, что Вязниковская станция является важнейшим приоритетом на перегоне Ковров — Вязники — Дзержинск. После реконструкции Вокзал был открыт в середине 2007 года.

Дальнее следование по станции 
По состоянию на июнь 2021 года вокзал отправляет и принимает следующие пассажирские поезда:

Примечания 

Станции Горьковского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Владимирской области
Здания и сооружения Вязников